Partysany (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Partysany (Kirowske), Dorf im Rajon Kirowske in der Autonomen Republik Krim
 Partysany (Synelnykowe), Dorf im Rajon Synelnykowe in der Oblast Dnipropetrowsk
 Partysany (Prymorsk), Dorf im Rajon Prymorsk in der Oblast Saporischschja
 Partysany (Henitschesk), Dorf im Rajon Henitschesk in der Oblast Cherson

 ehemaliger Name einer Siedlung städtischen Typs im Rajon Henitschesk in der Oblast Cherson, siehe Rykowe